Rio Bandeira steht für:

 Rio Bandeira (Mittlerer Piquiri), Nebenfluss des Rio Piquiri, Paraná, Brasilien
 Rio Bandeira (Oberer Piquiri), Nebenfluss des Rio Piquiri, Paraná, Brasilien